Eugène Goossens (1845–1906) – belgijski dyrygent
 Eugène Goossens (1867–1958) – francuski skrzypek i dyrygent
 Eugene Aynsley Goossens (1893–1962) – angielski dyrygent i kompozytor